Вічний жид — Агасфер, легендарний персонаж, за переказами приречений на вічні мандри по землі до Другого пришестя Христа.

 «Вічний жид» — роман-фейлетон Ежена Сю, опублікований в 1844-1845 роках.
 «Вічний жид» — опера Фроманталя Галеві за мотивами роману Ежена Сю.
 «Вічний жид» — збірник віршів Бернардаса Бразджіоніса.
 «Вічний жид» — пропагандистський фільм нацистської Німеччини 1940 року.
«Вічний жид» ― перший студійний альбом хіп-хоп артиста Оксімірона, випущений в 2011 році